Змагання з боксу в чоловічій категорії 56 кг на Європейських іграх 2019 у Мінську відбулися з 21 по 30 червня в Палаці Спорту в Уріччі.

Результати

Фінал

Перша половина

Друга половина

Примітки

Посилання
Draw 

Чоловіки 56